Slovo blanket není jednoznačné a může být označením více různých záležitostí:

 synonymum pro slovo formulář či tiskopis
 historické středověké označení pro nepopsaný pergamen opatřený řádnou pečetí
 Blanket (skupina) – název hudební skupiny

Externí odkazy